Синдикат может означать:
 
 Синдикат — одна из форм объединения предприятий, преследующая цель устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой деятельности в области определения цен, закупки сырья, сбыта продукции, сохраняющая при этом за членами синдиката производственную и юридическую самостоятельность.
 Синдикат — на­зва­ние проф­сою­зов в некоторых странах.
 Синдикат — преступная организация, мафия.
 «Синдикат» — российский телесериал.
 «» — британский телесериал.

См. также